Unter einem Raubverlag versteht man
 einen Verlag, der Raubdrucke vertreibt
 einen pseudowissenschaftlichen Verlag, der dem Autor eines Berichtes oder Buches für die Veröffentlichung seines Manuskripts redaktionelle Leistungen wie z. B. ein Peer-Review in Rechnung stellt, ohne diese Leistungen tatsächlich zu erbringen;  siehe Predatory Publishing